A Academia Gurupiense de Letras – AGL, com sede em Gurupi, no estado do Tocantins, é uma entidade cultural, sem fins lucrativos, de caráter predominantemente literário, criada com o objetivo de congregar pessoas amantes das letras e intelectuais de todas as vertentes, bem como,  propugnar por todos os meios ao seu alcance pela difusão, promoção e conservação evolutiva da cultura, incentivando sempre a criação literária.

Sob a coordenação dos poetas e jornalistas Zacarias Martins e Gil Correia, em 30 de novembro de 1999, com início às 20 horas, foi realizada uma reunião com vários intelectuais, no Centro Cultural Mauro Cunha, com a finalidade de fundar a Academia Gurupiense de Letras.

A reunião contou ainda com a participação de Milton Loureiro, Eliosmar Veloso, Ednéa Rezende, Wita Maria da Luz Souza, Lena Sodré, Ana Márcia Souza Barros da Silva, Joilson de Castro, Adonis Delano, Fabiano Donato Leite, Adão Ferreira, Neto Amorim, Luiz Cláudio Barbosa, Jonair Rocha, Ademilde Cordeiro Brito, José de Ribamar Alves dos Santos e João Neves de Paula Teixeira. Na oportunidade, foi apresentada por Zacarias Martins, uma minuta de estatuto que depois de discutida e colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Nela consta que a AGL conta com 40 cadeiras.

Para a fundação da Academia Gurupiense de Letras os imortais foram convidados. A partir da eleição e posse da primeira diretoria o ingresso de novos acadêmicos passou a ser feito por eleição secreta. A eleição da primeira diretoria, cujo mandato foi de 2000 a 2001 aconteceu no dia 7 de dezembro de 1999, no Centro Cultural Mauro Cunha. Na oportunidade foi realizado um sorteio para a escolha das cadeiras.

Primeira diretoria eleita 
Presidente: Gil Correia

Vice-presidente: Luís Cláudio Barbosa

Secretário executivo: Zacarias Martins

Tesoureiro: Jonair Rocha

Conselho fiscal:
Membros titulares:
Milton Loureiro
Wita Maria da Luz Souza
Ana Márcia Souza Barros da Silva
Suplentes:
João Neves de Paula Teixeira
Adão Ferreira
Clemente Gomes de Sousa Neto

Acadêmicos da AGL 

José de Ribamar Alves dos Santos
Eliosmar Veloso
Luís Cláudio Barbosa
Neto Amorim
Ana Márcia Souza Barros da Silva
Ednéa Rezende
Jonair Rocha
Lena Sodré
Wita Maria da Luz Souza
Gil Correia
João Neves de Paula Teixeira
Zacarias Martins
Milton Loureiro - Faleceu em 2007, seu filho, o médico e escritor Marcus Túllius Cícero Barros Loureiro, foi eleito para ocupar sua cadeira na AGL
Adão Ferreira - Falecido
Adonis Delano
Deusderes Alves Acácio
José Carlos Ribeiro da Silva
Joilson de Castro
Conceição Rodrigues
Mário Antônio Silva Camargos
João Gomes da Silva
Járedes de Araújo
Paulo Henrique Costa Mattos
Maria de Jesus Souza Lima
José Maciel de Brito
Marilde de Almeida Gomes

Referências bibliográficas 
VÁRIOS AUTORES – Anuário de Poetas e Escritores de Gurupi. Edições de 1998, 1999 e 2000. Ed. Prefeitura de Gurupi
BARROS, Ana Márcia – Caminhos. Gurupi – TO. Edições AGL,2000

BRITO, José Maciel de – Noções de Cidadania Infanto-Juvenis. Gurupi – TO. Ed. Veloso, 2007
CAMARGOS, Mário Antônio da Silva -  Realidade Patente. Gurupi - TO. Edições AGL, 2001
CASTRO, Joilson de -  Andando em Cículo. Rio de Janeiro – RJ. Ed. Kroart, 2003
CORREIA, Gil - Espelhos D`Alma - Exercícios Poéticos. Gurupi – TO. Edições AGL,2002
DELANO, Adonis. Gurupi, Diamante Puro – Contos e Fatos de Sua História. Gurupi – TO. Ed. Veloso, 2005
FERREIRA, Adão -  Acoredei para a Vida. Gurupi – TO. Edições AGL, 2006
GOMES, João -  O Oásis e as Serpentes. Gurupi-TO Ed. Veloso, 2005
MARTINS, Zacarias -  Pinga-Fogo. Gurupi-TO., Edições AGL, 2004
MATTOS, Paulo Henrique Costa - Tempo de não Esquecer. Gurupi – TO. Ed. Veloso, 2006
REZENDE, Ednéa – Retalhos. Gurupi – TO. Ed. Veloso, 2003
SANTOS, J. Ribamar dos. A Rosa de Ouro e ourtros Poemas. Gurupi – TO. Ed. Veloso, 2003
VELOSO, Eliosmar – Três Vias. Gurupi – TO. Edições AGL,2000

Ligações externas 
 Academia Gurupiense de Letras comemora onze anos de fundação

Gurupi
Gurupiense de Letras